Christian Peintner ist der Name folgender Personen:

* Christian Peintner senior  (* um 1603; † 1686), Tiroler Gastwirt und Gerichtsanwalt
 Christian Peintner junior (1652–1733), Tiroler Gastwirt, Gerichtsanwalt und Zollaufseher